La Conferencia de Decanos y Decanas de Derecho de España es la organización sectorial en la que están representados los decanos y decanas de las Facultades de las Universidades Españolas en las que se imparten las titulaciones del ámbito del derecho.

Tiene como objetivo ser el interlocutora entre los poderes públicos y los centros en lo que afecte a los estudios del Derecho en coordinación con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.

Miembros 
Son miembros de la asociación:

 Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares.
 Facultad de Derecho de la Universidad Alfonso X El Sabio.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Almería.
 Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Antonio de Nebrija.
 Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona.
 Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz.
 Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Camilo José Cela.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria.
 Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.
 Facultad de Derecho de Albacete de la Universidad de Castilla La Mancha.
 Facultad de Derecho  y Ciencias Sociales de Ciudad Real de la Universidad de Castilla La Mancha.
 Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca de la Universidad de Castilla La Mancha.
 Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo de la Universidad de Castilla La Mancha.
 Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Ávila.
 Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Martir.
 Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa de la Universidad Católica San Antonio.
 Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad CEU Abat Oliba.
 Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. 
 Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo de Madrid.
 Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.
 Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto.
 Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Europea de Madrid.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura.
 Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad Francisco de Vitoria.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Girona.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Granada.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva.
 Facultad de Derecho de la IE Universidad.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Illes Balears.
 Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Catalunya.
 Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla SAU.
 Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén.
 Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Jaume I de Castellón.
 Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna.
 Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Rioja.
 Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.
 Facultad de Derecho de la Universidad de León.
 Facultad de Derecho y Economía de la Universidad de Lleida.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga.
 Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia.
 Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra.
 Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Oberta de Catalunya.
 Facultad de Derecho de Ourense de la Universidad de Vigo.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo.
 Facultad de Derecho de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla.
 Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco.
 Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra.
 Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid.
 Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Pública de Navarra.
 Facultad de Derecho de la Universidad Ramón Llull (ESADE).
 Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos.
 Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rovira i Virgili.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.
 Facultad de Ciencias Jurídicas de UDIMA.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. 
 Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo.
 Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.

Órganos de Gobierno 
La Conferencia de Decanos y Decanas se compone de dos órganos colegiados y varios órganos unipersonales.

Órganos colegiados

La Asamblea General 
Es el órgano en el que se encuentran representadas todas las facultades miembro de la Conferencia, a través de su decano o la persona que el centro designe. Es su máximo órgano de decisión.

La Comisión Permanente 
La comisión permanente es el órgano de gobierno de la Conferencia cuando la Asamblea General no se encuentra reunida.

Está compuesta por 8 miembros electos por grupos de universidades:

 Universidades públicas de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra.
 Universidades públicas de Castilla-León, La Rioja y Aragón.
 Universidades públicas de Cataluña e Islas Baleares.
 Universidades públicas de Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha.
 Universidades públicas de Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias.
 Universidades públicas de Andalucía.
 Universidades privadas presenciales (la mayoría de sus titulaciones se imparten en formato presencial).
 Universidades virtuales (la mayoría de sus titulaciones se imparte en formato virtual).

Órganos unipersonales

El Presidente de la Conferencia 
D. Alfonso Castro Sáenz. Decano de la Facultad de Derecho de laUniversidad de Sevilla.

El Vicepresidente de la Conferencia 
D. Javier Fernández Teruelo. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo.

La Secretaria Permanente de la Conferencia 
Dª. Ana Mohino Manrique. Decana de la Facultad de Derecho de la UNED.

El Tesorero de la Conferencia 
D. Javier de Cendra de Larragán.  Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad Francisco de Vitoria.

El Presidente de la Asamblea General de turno 
D./Dª

Referencias 

Conferencia educativa
Enseñanza universitaria en España
Asociaciones de España
Asociaciones Jurídicas